Imię i nazwisko Brian Oliver nosili lub noszą m.in.:
 Brian Oliver (1929–2015) – australijski lekkoatleta, trójskoczek
 Brian Oliver (ur. 1968) – amerykański koszykarz
 Brian Oliver (ur. 1971) – amerykański producent filmowy